Улица Бэра — одна из основных улиц старой Астрахани, пересекающая исторические районы Белый город и Махалля с севера на юг параллельно улице Кирова. Начинается во дворах между площадью Ленина и улицей Бурова, пересекает улицу и площадь Шаумяна, канал имени Варвация через  Адмиралтейский мост, улицы Набережная 1 Мая, Челюскинцев, Казанскую, Зои Космодемьянской, Тамбовскую, Бакинскую, Трофимова, Плещеева, Ахшарумова, Богдана Хмельницкого, Бежецкую, Николая Островского и Дубровинского. Заканчивается перекрёстком с улицей Челябинской, после которой начинается Краснодарская, идущая далее на юг до гаражного кооператива и бывших промышленных баз.

История 
Названа в честь учёного Карла Эрнста фон Бэра (в России также был известен как Карл Максимович Бэр) в 1957 году, до этого делилась на две части, называвшиеся Пионерской улицей и проездом Крылова. В XIX веке её части назывались Адмиралтейской и Тюремной.

Примечания 

Улицы Астрахани